

Имя 
Отто́н — личное мужское имя, которое носили различные европейские правители:
 Оттон (герцог Австрии)
 Оттон (герцог Бургундии)
 Оттон (герцог Нижней Лотарингии)
 Оттон (майордом)
 
 
 
 
 
 Оттон VI (маркграф Бранденбурга)
 
 Оттон VIII (ок. 1180 — 5 марта 1209) — пфальцграф Баварии, сын пфальцграфа Оттона VII.
 Оттон Богатый (граф Балленштедта)
 Оттон Брауншвейгский (князь Тарентский)
 Оттон Нортхеймский
 Оттон Фрейзингский (1111—1158) — немецкий историк и хронист
 Оттон Санкт-Блазиенский (ум. 1223) — немецкий хронист, продолжатель труда Оттона Фрейзингского
 Оттон де ла Рош

Фамилия 
 Оттон, Луи Сезар (Людвиг Цезаревич) (1822—1894) — архитектор, общественный деятель, родоначальник известной в Одессе архитектурной династии Оттонов.

В театре 
 «» — опера Георга Фридриха Генделя, посвящённая императору Оттону II (1723, Королевский театр в Хеймаркете, Лондон).

См. также 
 Оттоне
 Оттон () — муниципалитет в Бельгии
 
 Отон (значения)

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки